Hietasaari kan syfta på:

 Hietasaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (1,4 km²)
 Hietasaari (vid Värrätsaari, Taipalsaari),  (1,7 km²)
 Hietasaari (öar),  (22 ha)
 Hietasaari (ö i Kuhmois, Judinsalo),  (2 ha)
 Hietasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,74),  (0 ha)
 Hietasaari (ö i Sysmä, Uitonsalmi),  (6 ha)
 Hietasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (6 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 26,74),  (2 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi),  (6 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (8 ha)
 Hietasaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,61),  (29 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,81),  (78 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,16),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,40, long 28,00),  (43 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,30, long 27,90),  (0 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (31 ha)
 Hietasaari (ö i Kajanaland),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Kuhmois, Malammainen),  (5 ha)
 Hietasaari (ö i Äänekoski, Harinkaanselkä),  (5 ha)
 Hietasaari (ö i Saarijärvi, Pyhäjärvi),  (0 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (8 ha)
 Hietasaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,77, long 28,59),  (2 ha)
 Hietasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,14, long 27,07),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,81),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 28,71),  (5 ha)
 Hietasaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,57),  (11 ha)
 Hietasaari (ö i Sysmä, Herjaanselkä), 
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,93),  (5 ha)
 Hietasaari (vid Kyläniemi, Taipalsaari),  (53 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,16, long 28,41),  (0 ha)
 Hietasaari (ö i Birkaland), 
 Hietasaari (ö i Laukas, Leppävesi),  (1 ha)
 Hietasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 29,50),  (4 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (17 ha)
 Hietasaari (ö i Norra Karelen),  (14 ha)
 Hietasaari (ö i Viitasaari),  (55 ha)

Se även 
 Sandö
 Sandön